Люберса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Административный центр кантона Люберсак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19121.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 50 км южнее Лиможа, в 35 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2279 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1304 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 945 были экономически активными, 359 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 945 активных работали 905 человек (472 мужчины и 433 женщины), безработных было 40 (16 мужчин и 24 женщины). Среди 359 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 178 — пенсионерами, 114 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом в стиле ренессанс (XVI век). С 1847 по 1955 год в нём располагалась мэрия. Памятник истории с 2001 года
  (XI—XII века). Памятник истории с 1910 года
 Церковь Сент-Илер (XII век)
 Замок Вердье (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез